El dígraf <ig> en català s'usa per representar el so de la consonant prepalatal africada a final de paraula, per exemple bateig, Puigmal.

Vegeu també 
 G

I
I